Os cabos ópticos usados para lançar fibras não permitem muita flexibilidade e não são adequados para manobras em armários de telecomunicações (rack). 

O Distribuidor Interno Óptico é um equipamento responsável por dar flexibilidade e organização aos cabos de fibra óptica. Em outras palavras, ele protege e acomoda as fusões ópticas entre extensões e cabos. O DIO costuma ser usado em projetos de maior robustez, tornando mais organizado o cabeamento óptico. 

O DIO está para a fibra óptica assim como o Patch Panel está para os cabos de par trançado. O painel de conexão converte cabos rígidos em cabos flexíveis (patch cords) apropriados ao trabalho de manobras exigidos dentro de um armário de telecomunicações, o DIO faz a mesma coisa só que com fibras óptica.

A Utilização de DIOs (assim como de Patch Panels) visa também preservar a porta (interface física) do equipamento, uma vez que as manobras podem ser feitas através deles (DIO ou PP); caso o operador, acidentalmente, danifique uma porta, basta a substituição ou adição do DIO (ou PP) e não do equipamento (que mantêm suas porta intacta).

Cablagem